Степанів:
 Степанів Ананій (1890—1919) — сотник Української Галицької армії, перший комендант м. Щирця.
 Степанів Олена (1892—1963, Львів) — український історик, географ, громадська та військова діячка, перша в світі жінка, офіційно зарахована на військову службу у званні офіцера
 Степанів Тихон (1795—1847) — економіст і правник, професор Харківського університету.

Українські прізвища
Прізвища на -ів